Raju bezeichnet:
 Raju (Film), deutsch-indischer Kurzfilm über das Thema Kinderhandel

Raju ist der Familienname folgender Personen:
 B. Ramalinga Raju (* 1954), indischer Unternehmer
 Monaem Khan Raju (* 1990), bangladeschischer Fußballspieler
 Sourav Majumder Raju (* 1975), bangladeschischer Fußballspieler